Unionisme britànic, ideologia que promou el manteniment de la dependència política d'Irlanda, Escòcia, Anglaterra i Gal·les respecte al Regne Unit.
 Unionisme (Irlanda), promou el manteniment o l'enfortiment dels vincles polítics i culturals entre Irlanda i el Regne Unit.
 Unionisme espanyol, ideologia que promou el manteniment de la dependència política dels Països Catalans i el País Basc respecte al Regne d'Espanya.